Badminton is een van de olympische sporten die werden beoefend tijdens de Gemenebestspelen 2006.

Gemengd

Dubbelspel

Teams

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Laatste 8

Eindrangschikking

Mannen

Enkelspel

Dubbelspel

Vrouwen

Enkelspel

Dubbelspel

Medaillespiegel 

Gemenebestspelen 2006
2006
Gemenebestspelen
Gemenebestspelen 2006